Elettroagopuntura secondo Voll – pratica pseudoscientifica di diagnostica di rilevazione elettromagnetica, ideata da Reihnold Voll
 Ente Autonomo Volturno – azienda di trasporto pubblico campana
 Entity Attribute Value – modello di dati
 Equine Arteritis Virus – virus del genere Arteriviridae
 Erste Allgemeine Verunsicherung – gruppo musicale austriaco
 Esperto assistenza al volo – professione aeronautica